Cesare De Piccoli – politico italiano
 Francesco De Piccoli – ex pugile e attore italiano
 Tullio De Piccoli – ex cestista italiano